Национальный молдавский дивизион 2017 — 27-й чемпионат Молдавии по футболу, который начался 1 июля 2017 года и закончился 26 ноября этого же года. Этот сезон стал переходным — были сыграны два круга чемпионата (18 туров).

Участники 
В чемпионате 2017 годов принимали участие 10 команд. Новыми участниками чемпионата стали «Сфынтул Георге» и «Спикул», занявшие 2-е и 3-е места в предыдущем сезоне второй молдавской лиги.

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Дивизия А 2017

Примечания

Ссылки 
 Регламент чемпионата Молдавии 2016/17
 Отчет сезона на сайте ФМФ

Молдавия
Чемпионат Молдавии по футболу
Спорт в Молдавии в 2017 году